

Astronomia 
 849 Ara – un asteroide scoperto nel 1919
 costellazione dell'Altare

Codici 
 ARA – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua araba
 ARA – vecchio codice valutario ISO 4217 dell'Austral argentino (ora sostituito dal Peso argentino-ARS), ex valuta dell'Argentina

Geografia 
 Ara – città dello stato federato del Jharkhand (India)
 Ara – frazione di Grignasco, in provincia di Novara (Italia)
 Ara – fiume che scorre nella comarca del Sobrarbe (Spagna)
 Ara – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn

Persone 
 Arilena Ara – cantante albanese
 Guido Ara – calciatore e allenatore di calcio italiano

Sigle 
 Amateur Rowing Association – federazione di canottaggio britannica
 Armada de la República Argentina – marina militare argentina
 Associazione Romana Arbitri – una delle associazioni di arbitri di calcio italiane
 Autorespiratore ad aria in subacquea
 Armenian Revolutionary Army

Altro 
 Ara – altare in lingua latina e in lingua italiana
 Ara – misura di superficie
 Ara – quotidiano spagnolo
 Ara – gioco tradizionale della Savoia
 Ara – nome scientifico del genere di pappagalli della famiglia degli Psittacidi utilizzato anche come nome comune di alcuni uccelli di altri generi della sottofamiglia Arinae